|-
| 117501 - || || 1 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117502 - || || 1 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117503 - || || 1 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117504 - || || 1 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117505 - || || 4 de febrer, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117506 Wildberg || || 5 de febrer, 2005 || Wildberg || Wildberg
|-
| 117507 - || || 1 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117508 - || || 3 de febrer, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117509 - || || 3 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117510 - || || 5 de febrer, 2005 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 117511 - || || 5 de febrer, 2005 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig, V. L. Nixon
|-
| 117512 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117513 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117514 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117515 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117516 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117517 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117518 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117519 - || || 2 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117520 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117521 - || || 2 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117522 - || || 2 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117523 - || || 2 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117524 - || || 3 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117525 - || || 3 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117526 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117527 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117528 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117529 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117530 - || || 2 de febrer, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117531 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117532 - || || 3 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117533 - || || 9 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117534 - || || 9 de febrer, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117535 - || || 9 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117536 - || || 2 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117537 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117538 - || 2005 DU || 20 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117539 Celletti || || 17 de febrer, 2005 || La Silla || A. Boattini, H. Scholl
|-
| 117540 - || 2005 EN || 1 de març, 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 117541 - || 2005 EQ || 1 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117542 - || 2005 EV || 2 de març, 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117543 - || || 3 de març, 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117544 - || || 2 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117545 - || || 1 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117546 - || || 1 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117547 - || || 1 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117548 - || || 1 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117549 - || || 1 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117550 - || || 2 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117551 - || || 2 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117552 - || || 2 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117553 - || || 2 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117554 - || || 3 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117555 - || || 3 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117556 - || || 3 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117557 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117558 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117559 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117560 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117561 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117562 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117563 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117564 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117565 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117566 - || || 4 de març, 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117567 - || || 4 de març, 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117568 Yadame || || 5 de març, 2005 || Kitami || K. Endate
|-
| 117569 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117570 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117571 - || || 3 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117572 Hutsebaut || || 8 de març, 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117573 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117574 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117575 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117576 - || || 3 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117577 - || || 3 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117578 - || || 4 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117579 - || || 4 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117580 - || || 4 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117581 Devinschrader || || 4 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117582 Kenjikawai || || 7 de març, 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 117583 - || || 1 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117584 - || || 1 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117585 - || || 3 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117586 Twilatho || || 3 de març, 2005 || Jarnac || Jarnac
|-
| 117587 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117588 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117589 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117590 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117591 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117592 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117593 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117594 - || || 4 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117595 Jemmadavidson || || 4 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117596 Richardkuhns || || 4 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117597 - || || 4 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117598 - || || 7 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117599 - || || 7 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117600 - || || 2 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
7